Потреро дел Љано има више значења:

 Потреро дел Љано (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Потреро дел Љано (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Потреро дел Љано, Ла Мула (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Потреро дел Љано, Бокиља дел Муерто (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потреро дел Љано (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро дел Љано, Ла Хоја (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Потреро дел Љано (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Потреро дел Љано (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Потреро дел Љано, Пример Љано (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Потреро дел Љано (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потреро дел Љано (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику